Книга Кемит — древнеегипетская книга для обучения письму, являющая первым известным письменным учебником в человеческой истории.

История учебника 
Возникновению письменных учебных пособий в Древнем Египте способствовали неблагоприятные исторические обстоятельства — бедствия переходного периода (середина XXIII в. – середина XXI в. до н.э.), во время которых нарушился «штучный» метод подготовки грамотных писцов.

В возрождающейся после беспорядков стране понадобились школы и учебники. Исследователи полагают, что в конце XI – начале XII династий и был составлен первый учебник — книга «Кемит».

В переводе «Кемит» означает  «Законченное», «Завершенное», «Компендиум», «Компиляция» или просто «Сумма», «Итог».

Структура книги 
В настоящее время известен не весь текст книги Кемит, а приблизительно только его половина, которая дошла до нашего времени в отрывках на многочисленных остраконах и письменных досках времени Нового царства. Эта часть была восстановлена на основании 70–80 фрагментов одним из лучших специалистов по древнеегипетской литературе Ж. Познером.

В настоящее время известно, что Кемит являлась распределённым по трём разделам сборником выражений, формул и различных терминов, необходимых писцу для составления документов.

Первый раздел – образцы вежливых фраз для начала письма. Практически все они известны из реальных посланий и содержат благопожелания здоровья, долгой жизни, счастливой старости и всего хорошего от богов. Некоторые исследователи (Стефан Кверк) полагают, что первая часть книги «Кемит» могла быть поучением и наставлением будущему писцу.

Вторая часть книги – это небольшая притча, история о неком Ау, вернувшемся домой после трёх лет отсутствия. В тексте не сообщается о причине его долгого пребывания в царской резиденции, но восхваляется его жизнь при дворе царя. В тексте описываются ежедневные развлечения Ау ловлей птицы и рыбы, в то время как его жена тоскует по нему. Исследователи полагают, что эта история о жизни при царском дворе использовалась в качестве поучительного школьного упражнения. По вопросу о том, зачем в середину книги Кемит помещена эта притча, исследователи не имеют единого мнения. 

Третья часть книги Кемит представляет собой модели фраз из гробничных автобиографий и поучений, воспевающие профессию писца.

Место в иерархии учебной литературы древнего Египта 
Известно, что после книги Кемит школьники приступали к копированию более сложных текстов — например, текстов из сборника подобных «упражнений» на папирусах из Берлинского музея, изданных в 1925 году известным берлинским египтологом Адольфом Эрманом и обозначенных как «школьные рукописи». Известно о существовании учебных пособий по математике, медицине, астрономии и другим наукам, не входившим в набор предметов начальной школы. Все они отличались практическим подходом и не были отягощены теоретическими измышлениями.

См. также 
 Образование в Древнем Египте
 Писцы Древнего Египта
 Поучение Хети
 Поучения Кагемни
 Наставление визиря

Примечания

Литература 
 Томашевич О.В. Учебник: первые опыты (на древнеегипетском материале) // «Начало учения дѣтемъ»: роль книги для начального обучения в истории образования и культуры : Сб. ст. под ред. В.Г. Безрогова, Т.С. Маркаровой (Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики», вып.16). – М.: Издательство «Канон+», 2014. — С. 11. — 466 с. ISBN 978-5-88373-433-4   
 

Учебная литература
Книги 3-го тысячелетия до н. э.
Литература Древнего Египта